Kovács Andor
 Kovács Andor (1880–?) színész
 Kovács Andor (1882–?) színész
 Kovács Andor (1920–2012) közgazdász, újságíró
 Kovács Andor (1921–?) romániai magyar síelő, olimpikon
 Kovács Andor (1929–1989) gitárművész, zenetanár, zenekarvezető
 Kovács Andor (?–) gitáros (Yonderboi Quintet, Žagar), dalszövegíró
Kováts Andor
 Kováts Andor (1884–1942) jogász, egyetemi tanár
 Kováts Andor (1897–?) gépészmérnök, szakíró